Babe — популярний жіночий гурт з Нідерландів, який виконував пісні в стилі диско, працював у 1979–1986 роках.

Склад 
 Rita van Rooy (Рита ван Рой) (1979–1986)
 Margot van der Ven (1980–1986)
 Marga Bult (1982–1986)
 Monique Hagemeyer (1979–1980)
 Gemma van Eck (1979–1982)

Дискографія 
Альбоми
 1980 — Babe
 1981 — Blitzers
 1983 — Shop Around

Сингли
 1979 — Never Listen To A Bouzouki Player'
 1979 — Please Me Please Do / The King Is Back
 1979 — Wonderboy / Billy The Kid
 1980 — My Malaysia / Billy Joe
 1980 — Ooh Lala I'm Falling / L.O.V.E.
 1980 — The Drunken Sailor / The Spanish Shuffle
 1980 — The Kiss / Tigers Play Too Rough For You
 1981 — I'm A Rocking Machine / Victory
 1981 — Mister Blitzer / Kicks After Six
 1981 — Tick A Tumps My Heart / Watch Out For The Big Jump
 1982 — Indian Habits / One Touch Too Much
 1982 — Together In Love Again / S.O.S., Throw Me A Line
 1983 — Explosive / Shocking
 1983 — Shop Around / Boomerang
 1984 — Dolly The Doll / Last Kiss, First Tears
 1984 — Minnie The Moocher / Daddy Was A Rocker
 1984 — Tommy (Is A Winner) / Butter And Cheese
 1984 — Wanna Do (What Mamma Said) / Again And Again
 1985 — Hot Shot / The Garden Party
 1985 — Tell Him / I Got You Under My Skin
 1989 — 4 Gouden Hits

Відео 
 Never Listen to a Bouzouki Player 
 The Drunken Sailor 
 Explosive 
 Shop Around 
 Dolly the Doll

Посилання 
 Сайт, присвячений жіночим музичним колективам 70-х і 80-х років з Нідерландів

Диско-гурти
Нідерландські попгурти